El Trofeo Ciudad de Palma es un torneo de verano de fútbol que se disputa en Palma de Mallorca, capital de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, ubicada en la isla de Mallorca (España). La primera edición tuvo lugar en 1969. No se disputó de 1999 a 2004, en 2009 y en 2020.

Palmarés

Títulos por clubes

Enlaces externos 
 Estadísticas en RSSSF

Ciudad de Palma
Eventos deportivos en Palma de Mallorca
Fútbol en España en 1969